Montereale, une ville des Abruzzes
 Montereale Valcellina, une ville des Frioul-Vénétie Julienne